The Football League 1919–20 var den 28. sæson af The Football League og dermed også det 28. engelske mesterskab i fodbold. Ligaen havde deltagelse af 44 hold fordelt på to divisioner med 22 hold. I hver division spillede holdene en dobbeltturnering alle-mod-alle.

Det var den første sæson efter fire års pause på grund af første verdenskrig. Inden krigen bestod ligaen af to divisioner a 20 hold, og den var således blevet udvidet med fire hold. First Division var blevet udvidet fra 20 til 22 hold. De tidligere udvidelser af divisionen med to hold var foregået på den måde, at nedrykningen fra First Division blev suspenderet og to hold blev rykket op fra Second Division. Denne gang valgte man i stedet kun at suspendere nedrykning for Chelsea FC, der var blevet nr. 19 i First Division i sæsonen 1914-15, mens holdet der var blevet nr. 20, Tottenham Hotspur FC blev rykket ned. Op fra Second Division blev rykket de to bedst placedere hold i sæsonen 1914-15, Derby County FC og Preston North End FC, mens den sidste ledige plads gik til Arsenal FC, der imidlertid blot var blevet nr. 5 i Second Division i 1914-15.

First Division blev vundet af West Bromwich Albion FC, som dermed vandt ligaen og det engelske fodboldmesterskab for første gang.

Resultater

First Division 

Divisionen bestod af 22 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle (ude og hjemme). De to lavest placerede hold ved sæsonens afslutning rykkede ned i Second Division.

Second Division 

Sæsonen 1919-20 var den 24. sæson i Second Division, som siden sidste sæson inden første verdenskrig var blevet udvidet fra 20 til 22 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle (ude og hjemme). De to bedst placerede hold rykkede op i First Division, mens de tre lavest placerede hold måtte søge genvalg til ligaen.

Leeds City FC blev ekskluderet fra ligaen efter otte spillede kampe, og holdets plads i turneringen blev overtaget af Port Vale FC, som også overtog Leeds City opnåede resultater.

Af de tre lavest placerede blev Coventry City FC genvalgt til den efterfølgende sæson i Second Division. De to øvrige hold blev ikke genvalgt, men Grimsby Town FC blev dog optaget i den nydannede Third Division. Lincoln City FC's pause fra ligaen blev imidlertid kun på én sæson, eftersom holdet blev genoptaget i ligaen til sæsonen 1921-22. Som erstatning for de udstemte hold valgte ligaen Leeds United AFC og Cardiff City FC.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – England 1919-20 
 RSSSF – English League Leading Goalscorers 
 Football Club History Database

Noter 

Sæsoner i The Football League
Fodbold i 1919
Fodbold i 1920